Кубер, Кувер () — хан булгар, возможно, сын хана Кубрата.

Биография 
Сведения о Кубере (Кувере) содержатся в агиографическом сборнике о чудесах св. Димитрия Солунского.

Правил племенами болгар, секелей (эсегелов) и мадьяр. Присоединился к племенному объединению аварского кагана и вместе с ним во главе секелей оказался на берегах Дуная и Тисы.

В 680—685 годах Кубер поднял восстание против аваров в Паннонии и ушёл со своим племенем в Македонию, недалеко от Солуни (Салоники).

Примечания

Ссылки 
 Именник гуннских царей
 Павлов, Пламен. Втората България в днешна Македония през 7 — 9 вв.

Правители Болгарии
Великая Болгария
Аварский каганат